La Copa Italia 1974-75 fue la vigésimo séptima edición del torneo. La Fiorentina salió campeón tras ganarle al AC Milan 3-2.

Primera ronda

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Segunda ronda 
El Bologna comienza en la segunda ronda por ser el defensor del título.

Grupo A 

 Qualificata per la miglior differenza reti

Grupo B

Final 

Fiorentina Superchi, Beatrice (46' Lelj poi 47' Rosi), Roggi, Guerini, Pellegrini, Della Martira, Caso, Merlo, Casarsa, Antognoni, Desolati - All.: Mazzoni.

Milan Albertosi, Sabadini (60' Biasiolo), Zecchini, Turone, Bet, Maldera III, Gorin I, Benetti, Calloni, Bigon, Chiarugi - All.: Gustavo Giagnoni.

Árbitro: Alberto Michelotti di Parma

Goles: 14' rigore Casarsa, 20' Bigon, 54' Guerini, 65' Chiarugi, 67' Rosi.

Véase también 
 Serie A 1974-75
 Serie B 1974-75

Copa Italia
Fútbol en 1974
Fútbol en 1975